Pérignat kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pérignat-sur-Allier, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Pérignat-lès-Sarliève, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,